Полка́н:

 Полкан в русской мифологии — богатырь, кентавр или полупёс-кинокефал. Герой «Повести о Бове-королевиче».
 Полкан  - известная в Поволжье и Московском регионе фамилия.
 Полкан — богатый боярин Полкан, герой русской народной сказки «Летучий корабль».
 Полкан — один из вариантов, предложенных Николаю II для наименования строящегося крейсера, названного в итоге «Аврора». 
 Полкан — воевода Полкан, герой оперы «Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова по мотивам сказки А.С.Пушкина.  
 Полкан (Енашимский Полкан) — гора в центральной части Енисейского кряжа. Высота 1104 м.
 Полкан — кличка собак и «Полковник» в русском военном жаргоне.